Rose Bernd steht für:

 Rose Bernd, ein  Drama von Gerhart Hauptmann aus dem Jahr 1903
 Rose Bernd (1919), deutscher Film von Alfred Halm
 Rose Bernd (1957), deutscher Film von Wolfgang Staudte
 Rose Bernd (1962), deutscher Fernsehfilm von Gustav Burmester (Regisseur)
 Rose Bernd (1998), deutscher Film von Valentin Jeker